Плинио Антолини (, 1920—2012) — итальянский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Плеяда. В период с 1994 по 1996 год им совместно с другими итальянскими астрономами было обнаружено в общей сложности 4 астероида.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Риджини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Gruppo Italiano Astrometristi

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов
Выпускники Болонского университета